

Cinéma 

 Noise est un court métrage australien réalisé par Christopher Benz en 2000 ;
 Noise est un film américain réalisé par Rob Nilsson en 2002 ;
 Noise est un film américain réalisé par Tony Spiridakis en 2004 ;
 Noise est un court métrage canadien réalisé par Greg Spottiswood en 2005 ;
 Noise est un documentaire français réalisé par Olivier Assayas en 2006 ;
 Noise est un court métrage américain réalisé par Yusaku Mizoguchi en 2006 ;
 Noise est un film américain réalisé par Henry Bean en 2007 ;
 Noise est un film australien réalisé par Matthew Saville en 2007.

Musique 
 Noise, un single du groupe Nightwish ;
 Le noise rock est un style de rock bruitiste ;
 Noise music désigne la musique bruitiste en anglais ;
 Le harsh noise est un genre de musique électronique bruitiste ;
 Noise Records désigne une maison de disques allemande, spécialisée dans le metal ;
 Visible Noise, une maison de disques indépendant ;
 Noise est un album du groupe de musique britannique Archive sorti en 2004.

Bande dessinée 
 NOiSE est le nom d'un manga de Tsutomu Nihei, l'auteur de BLAME! (2001) ;
 Noise est le nom d'un manga de Tetsuya Tsutsui , paru chez Ki-oon (2018).

Divers 
 Noise est un héros important de la mythologie celtique irlandaise ;
 Noise est le nom d'une revue d'art contemporain française publiée par les éditions Maeght entre mai 1985 et 1994 ;
 NOiSE est le nom d'un manga de Tsutomu Nihei, l'auteur de BLAME! ;
 La noise est une des monnaies des sorciers dans l'univers de Harry Potter ;
 Noise est une filiale du groupe Nintendo.